Die Europameisterschaften im Gewichtheben 2014 fanden vom 3. April 2014 bis 13. April 2014 in Tel Aviv, Israel statt. Es waren die 93. Europameisterschaften der Männer und die 27. Europameisterschaften der Frauen.

Männer

Frauen

Medaillenspiegel

Alle Medaillen

Zweikampf

Weblinks 
 Ergebnisse bei http://ewfed.com/news_det.php?id=45

2014
Gewichtheben
Sportveranstaltung in Tel Aviv-Jaffa
Gewichtheben (Israel)